A verseny címvédője a belga Justine Henin volt, de május 14-én visszavonult, így nem történhetett címvédés. A döntőben végül az amerikai Serena Williams és a szerb Jelena Janković találkozott. A mérkőzés 6:4, 7:5 arányban Serena győzelmével ért véget.

Kiemeltek 

 Ana Ivanović (Második kör)
 Jelena Janković (Döntő)
 Szvetlana Kuznyecova (Harmadik kör)
 Serena Williams (Bajnok)
 Jelena Gyementyjeva (Elődöntő)
 Gyinara Szafina (Elődöntő)
 Venus Williams (Negyeddöntő)
 Vera Zvonarjova (Második kör)
 Agnieszka Radwańska (Negyedik kör)
 Anna Csakvetadze (Első kör)
 Daniela Hantuchová (Első kör)
 Marion Bartoli (Negyedik kör)
 Szávay Ágnes (Második kör)
 Viktorija Azarenka (Harmadik kör)
 Patty Schnyder (Negyeddöntő)
 Flavia Pennetta ''(Negyeddöntő)

 Alizé Cornet ''(Harmadik kör)
 Dominika Cibulková ''(Harmadik kör)
 Nagyja Petrova ''(Harmadik kör)
 Nicole Vaidišová ''(Második kör)
 Caroline Wozniacki ''(Negyedik kör)
 Marija Kirilenko ''(Első kör)
 Lindsay Davenport ''(Harmadik kör)
 Sahar Peér ''(Első kör)
 Francesca Schiavone ''(Második kör)
 Anabel Medina Garrigues ''(Második kör)
 Aljona Bondarenko ''(Harmadik kör)
 Katarina Srebotnik ''(Negyedik kör)
 Sybille Bammer ''(Negyeddöntő)
 Szugijama Ai ''(Harmadik kör)
 Virginie Razzano ''(Első kör)
 Amélie Mauresmo ''(Negyedik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források
 
 Főtábla és selejtező eredményei

N1